Yi kan blandt andet henvise til:

 Yi (folk) – et folkeslag
 Yi (sprog) – en sproggruppe
 Yi (skrift) – et skriftsprog
 Yi (flod) – en flod i Shandong-provinsen i Kina